Salto, una forma de locomoción. 

Salto o El Salto también puede hacer referencia a:

Deportes 
En atletismo se da en varias pruebas:

Salto de altura, una prueba del atletismo actual.
Salto con pértiga, una prueba del atletismo actual.
Salto de longitud, una prueba del atletismo actual.
Triple salto, una prueba del atletismo actual.

En gimnasia:

Salto de potro, aparato de las competiciones de gimnasia artística.
Salto mortal, prueba de destreza acrobática en gimnasia.

En paracaidismo:

Salto BASE, modalidad del paracaidismo, consistente en saltar desde un objeto fijo.
Salto Tándem, variación del paracaidismo convencional en la que saltan dos personas.

En equitación:

Salto ecuestre, disciplina de equitación consistente en saltar una serie de obstáculos.
Salto alto, modalidad de salto ecuestre de potencia.
Salto largo, modalidad de salto ecuestre de potencia.

En otros deportes:

Salto pasiego, uno de los deportes rurales más destacados de Cantabria (España).

Salto o clavado, en natación.

Salto de esquí, deporte de invierno.

Topónimos

Argentina 
 Partido de Salto, en el norte de la provincia de Buenos Aires;
 Salto, localidad  al norte de la provincia de Buenos Aires y cabecera del partido homónimo;
 El Salto, localidad de la Provincia de Mendoza;
 El Salto, localidad de la Provincia de Misiones;
 El Salto, paraje del departamento Bariloche en la provincia de Río Negro;

Brasil 
 Salto, municipio en el estado de São Paulo;

Chile 
 Barrio El Salto, barrio de Santiago de Chile;
 El Salto del Soldado, formación geológica de la Provincia de Los Andes;

Costa Rica 
 Barrio El Salto, barrio del cantón de Liberia;

España 
 El Salto del Lobo, localidad del municipio de Sorbas, provincia de Almería;
 Salto de Torrejón, localidad del municipio de Toril, provincia de Cáceres;
 O Salto de Baixo, lugar de la parroquia de Irís, municipio de Cabanas, provincia de La Coruña;
 O Salto de Riba, lugar de la parroquia de Irís, municipio de Cabanas, provincia de La Coruña;
 Salto (Santa Cruz do Salto), parroquia del municipio de Cabanas, provincia de La Coruña;
 O Salto, lugar de la parroquia de Vilela, municipio de Carballo, provincia de La Coruña;
 Salto, lugar de la parroquia de Mogor, municipio de Mañón, provincia de La Coruña;
 Salto (Santa María de Salto), parroquia del municipio de Vimianzo, provincia de La Coruña;
 Salto, lugar de dicha parroquia;
 Salto (San Tomé de Salto), parroquia del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña;
 Salto, localidad del municipio de Enguídanos, provincia de Cuenca;
 Salto de Bolarque, localidad del municipio de Almonacid de Zorita, provincia de Guadalajara;
 Salto del Negro, localidad del municipio de Cútar, provincia de Málaga;
 Salto del Agua, localidad del municipio de Marbella, provincia de Málaga;
 El Salto de la Virgen, localidad del municipio de Calasparra, provincia de Murcia;
 El Salto, lugar de la parroquia de Grandas de Salime, municipio de Grandas de Salime, provincia de Asturias;
 Saltos del Sil, localidad del municipio de Páramo de Boedo, provincia de Palencia;
 Salto del Negro, localidad del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las Palmas;
 Porto do Salto, lugar de la parroquia de Romay, municipio de Portas, provincia de Pontevedra;
 Salto (Santo Estevo do Salto), parroquia del municipio de Rodeiro, provincia de Pontevedra;
 Salto de Aldeadávila, localidad del municipio de Aldeadávila de la Ribera, provincia de Salamanca;
 Salto de Saucelle, localidad del municipio de Saucelle, provincia de Salamanca;
 El Salto, localidad del municipio de Granadilla de Abona, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Salto del Oso, localidad del municipio de Ramales de la Victoria, provincia de Cantabria;
 Salto de Cofrentes, localidad del municipio de Cofrentes, provincia de Valencia;
 Salto de Castro, localidad del municipio de Fonfría, provincia de Zamora;
 Salto de Villalcampo, localidad del municipio de Villalcampo, provincia de Zamora;
 Salto del Lobo, localidad del municipio de Marracos, provincia de Zaragoza;

México 
 El Salto, localidad del estado de Jalisco;
 El Salto, localidad del estado de Durango;
 El Salto, municipio del estado de Jalisco;
 El Salto, cascada del río Lerma, en el estado de Michoacán;
 El Salto, cascada del estado de San Luis Potosí.

Portugal 
 Salto, freguesia portuguesa en el municipio de Montalegre;

República Dominicana 
 El Salto, paraje de la provincia Hato Mayor.

Uruguay 
 Salto, localidad sobre el río Uruguay y capital del departamento homónimo;
 departamento de Salto, en el oeste de Uruguay;

Venezuela 
 El Salto, poblado del Estado Carabobo.

Informática 
 Se conoce como salto a la modificación del flujo de control de un programa.

Otros usos 
 Salto (locomoción), una forma de locomoción. 
 Salto de agua,  cascada.
Salto de fe, acto de creer o aceptar algo intangible o improbable o sin evidencia empírica.
Salto del pastor, práctica tradicional de los pastores de las Islas Canarias (España).
Salto, buque de vapor que sirvió en la escuadra de la Confederación Argentina.
Salto cuántico, cambio abrupto del estado físico de un sistema cuántico.
Salto cromosómico, metodología de clonación posicional.
Salto del tigre (sexo), supuesto juego sexual en el que el varón se lanza desde cierta altura.
 El Salto (diario), medio de comunicación lanzado en 2017 a partir de la fusión de Diagonal y otros proyectos comunicativos.